Andreas Andreasen, danski hokejist, * 1. marec 1976, Danska.

Andreasen je celotno klubsko kariero igral za klub Esbjerg IK v danski ligi, skupno sedemnajst zaporednih sezon. V sezoni 2009/10 je bil klubski kapetan. V sezonah 1995/96 in 2003/04 je s klubom osvojil naslov danskega državnega prvaka. V danski ligi je skupno odigral 620 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 54 golov in 232 podaj, ter 38 tekem končnice, na katerih je dosegel sedem golov in štirinajst podaj.

Za dansko reprezentanco je nastopil na devetih svetovnih prvenstvih, od tega šestih elitne divizije, leta 2005 pa tudi v kvalifikacijah za nastop na Olimpijskih igrah 2006.

Pregled kariere

|-
| Danska
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 94
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 94/95
|
| 19
| 0
| 1
| 1
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 95/96
|
| 43
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 96/97
|
| 52
| 0
| 9
| 9
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 97/98
|
| 46
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 98/99
|
| 38
| 7
| 8
| 15
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 99/00
|
| 47
| 9
| 20
| 29
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo B
| 00
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 00/01
|
| 25
| 1
| 9
| 10
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 01/02
|
| 40
| 4
| 25
| 29
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 02/03
|
| 28
| 6
| 15
| 21
| +1
| 10
|
| 13
| 3
| 7
| 10
|
| 4
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 03/04
|
| 34
| 9
| 31
| 40
| +21
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 04/05
|
| 35
| 2
| 22
| 24
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska 2. liga
| 05/06
|
| 1
| 0
| 6
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 05/06
|
| 36
| 4
| 11
| 15
| -3
| 36
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 18
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 06/07
|
| 32
| 3
| 19
| 22
|
| 61
|
| 11
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 07/08
|
| 44
| 3
| 25
| 28
|
| 64
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Danska
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 08/09
|
| 35
| 2
| 10
| 12
|
| 38
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 09/10
|
| 33
| 2
| 8
| 10
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 10/11
|
| 33
| 1
| 14
| 15
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 690
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 246
| bgcolor="#7FFF00" | 804
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 496
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 28
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Danski hokejisti
Danski hokejski reprezentanti
Hokejisti Esbjerg IK